Die Schachafrikameisterschaft 1998 fand vom 2. bis zum 12. Dezember 1998 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt und war die erste Austragung des Wettbewerbs. Unter zehn Teilnehmern setzte sich der Ägypter Ibrahim Hasan Labib vor dem Marokkaner Mohamed Tissir durch.

Endstand

Weblinks 
 Schachafrikameisterschaft 1998 auf 365Chess.com (englisch).
 1st African Individual Chess Championships. In: The Week in Chess vom 16. November 1998 (englisch).

Afrikameisterschaft 1998
Afrikameisterschaft
Schachwettbewerb in Ägypten
Sportveranstaltung in Kairo